

Patronyme 

 Danko Marinelli (1987-), skieur alpin croate ;
 Giovanni Marinelli (1879-1944), une personnalité politique italienne du Parti national fasciste ;
 Jacques Marinelli (né en 1925), un cycliste français et ancien maire de Melun ;
 Luca Marinelli (né en 1984), acteur italien ;
 Rod Marinelli (né en 1949), joueur et entraineur américain de football américain ;
 Vincenzo Marinelli (1820-1892), peintre orientaliste italien.

Autres 
 Fonderie pontificale Marinelli, un fabricant italien de cloches ;
 Glacier Marinelli, un glacier de la terre de Feu au Chili.